Krystyna Danuta Ratyńska – polska artystka baletu i pedagog baletowy.

Życiorys 

Krystyna Danuta Ratyńska urodziła się w Warszawie. Zaraz po wojnie została przyjęta do bardzo wówczas popularnego zespołu pieśni i tańca Dzieci Warszawy. Po zdaniu państwowego egzaminu baletowego w 1955 roku została tancerką zespołową Polskiego Zespołu Tańca Eugeniusza Paplińskiego. W latach 50. odbyła z zespołem wiele tournée po Polsce i w Europie. Występowała m.in. w Holandii, Belgii, Jugosławii, Czechosłowacji, NRD i Związku Radzieckim. Wystąpiła również w scenach tanecznych filmu muzycznego prod. NRD Student Żebrak (Der Bettelstudent – Mazurka der Liebe) wyprodukowanego w 1957 roku w wytwórni DEFA w Berlinie.

Po rozwiązaniu zespołu w 1961 roku, w 1962 roku została członkiem zespołu baletowego Operetki Warszawskiej. W Operetce pracowała aż do roku 1980, awansując stopniowo do roli koryfejki i solistki. Występowała we wszystkich wystawianych przedstawieniach, w tym w niektórych po kilkaset razy: Miss Polonia, Panna Wodna, Student Żebrak, Krakowiacy i Górale, Czarujący Gulio, Ptasznik z Tyrolu, Wesoła Wdówka, Loża Królewska, Baron Cygański, Niedziela w Rzymie, Różowe balety, Bagatela, Tam-tam, Aniuta, Rozbójnicy, Kraina Uśmiechu, Miłość Szejka, Człowiek z La Manchy, Wieszczka Lalek, The Music Man, My chcemy tańczyć, Zemsta Nietoperza, Pan Pickwick, Zapraszamy na rewię, Trzej muszkieterowie, Sen nocy letniej, Rose-Marie, Popłoch wśród dziewcząt, Król walca, Wesele Kreczyńskiego, Skalmierzanki, Casanova w Warszawie, Bajka o skrzypcowej duszy, Księżniczka Czardasza i Perichola. Występowała również w programach telewizyjnych i kabaretowych.

Po zakończeniu kariery scenicznej zajmowała się choreografią w zespole artystycznym ZHP Mała Gawęda oraz współpracowała jako aktorka drugoplanowa z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

Przypisy 

Polskie tancerki baletowe
Polscy pedagodzy
Pedagodzy baletu
Operetka
Urodzeni w XX wieku